IIFA steht für:
 International Indian Film Academy Award, ein Preis der indischen Filmindustrie
 International Investment Funds Association, ist ein internationaler Verband, in dem die nationalen Verbände der Investmentfonds-Wirtschaft Ihre Interessen bündeln

Abkürzung